Вахман Ардашир или Бахман Ардашир, также известный как Форат Мешан (также пишется как Майшан, Майсан, Мешун и Майшан), был древним городом и районом в сасанидской провинции Мешан, расположенной в современном южном Ираке.

История 
Согласно двум персидским историкам, Хамзе Исфахани и Ибн аль-Факиху, первым царём империи Сасанидов, Ардаширом I (годы правления 224—242) был построен (или перестроен) Вахман Ардашир, и некоторые другие источники, такие как ат-Табари, отдают должное легендарному иранскому королю Кей Бахману за основание города. Однако первое упоминание об этом городе появляется в 544 году, когда митрополитом был назначен несторианский епископ Вахмана Ардашира. По словам Ибн Хордадбеха, Вахман Ардашир вместе с Мешаном (район, названный в честь провинции), Дастимешан и Абар Кавад образовали четыре подрайона района под названием Шад Бахман (также пишется Вахман), который также известен как «округ Тигра». Известно, что устье реки Бахманшир произошло от имени Вахман Ардашир.

В 635 году, во время мусульманского завоевания Персии, арабский военачальник Утба ибн Газван захватил Вахман Ардашир. Позже город был вовлечён в восстания зинджей в 689—690, 695 и в период расцвета власти зинджей, который длился с 869 по 883 год. В XIII веке Вахман Ардашир был разрушен.

Источники 
 Morony, M. (1988). «BAHMAN-ARDAŠĪR». Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 5. стр. 494. 
 Houtsma, Martijn Theodoor (1993). «The Encyclopedia of Islam, Volume 5». The Encyclopaedia of Islam, Vol. V. Brill. стр. 1—578. ISBN 90-04-09791-0. 
 de Planhol, X. (1988). «BAHMANŠĪR». Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 5. стр. 500—501. 

Административное деление Сасанидской империи